Geobotànica:
 Prats o herbassars.
 Toponímia:
 Els Prats (el Meüll), indret i partida de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Los Prats (Guàrdia de Noguera), partida del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà) 
 Los Prats (Talarn), indret de Talarn (Pallars Jussà)
 Mas de Prats, partida de la Selva del Camp (Baix Camp)
 Mas dels Prats, masia del poble de Tercui (Tremp)
 Entitats de població:
 Prats (Canillo), poble de la parròquia de Canillo (Andorra)
 Prats (Cuneo), municipi occità de la Val Maira
 Prats de Cerdanya, cap del municipi de Prats i Sansor, a la Baixa Cerdanya
 Prats de Lluçanès, municipi d'Osona
 Prats de Molló i la Presta, municipi i cantó del Vallespir
 els Prats de Rei, municipi de l'Anoia
 Prats de Sornià, municipi de la Fenolleda
 Prats i Sansor, municipi de la Baixa Cerdanya
 Els Prats (Coll de Nargó), nucli de població de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 la Guàrdia dels Prats, entitat de població de Montblanc (Conca de Barberà)
 Orografia:
 Prats de Bacies, altiplà del massís del Port del Comte entre els municipis de la Coma i la Pedra i d'Odèn (Solsonès) 
 Serra dels Prats, serra de Guixers (Solsonès)
 Biografies:
 Antoni Prats, diversos personatges
 Belisario Prats (1827 — 1897), polític xilè del partit liberal de govern
 Bonaventura Prats (Tarragona, 1749 - Manresa, 1825), jesuïta català
 Carlos Prats (Talcahuano, 1915 - Buenos Aires, 1974), militar xilè
 Javier Prats García (Castellfort, 1976), futbolista valencià que ocupava la posició de migcampista 
 Joan Prats, diversos personatges
 Modest Prats i Domingo (Castelló d'Empúries, 1936), filòleg i teòleg català 
 Pau Prats (Caldes de Montbui, ? - Banyoles, 1705), monjo de Montserrat, organista i dibuixant
 Samuel Prats (Benicolet, País Valencià, 1883 - ?), compositor, escriptor i periodista valencià

Vegeu també 
 Prat (desambiguació)